Петър Йосифов Филипов е български резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Петър Йосифов е роден в дебърското село Осой, Западна Македония в 1883 година в семейството на майстора резбар Йосиф Филипов от рода Филипови.

В 1902 година Петър Йосифов и Аврам Аврамов изрязват царските двери и кръста с разпятието на църквата „Свети Седмочисленици“ в София. Петър Йосифов е автор на иконостаса в „Свети Йоан Предтеча“ в Брацигово. На него оставя подпис „Изработил Петър Филипов 1911“. Йосифов прави иконостаса и на църквата „Възкресение Христово“ в Челопечене. Често работи в съдружие с друг виден майстор резбар от Осой Нестор Алексиев. Заедно с Коста Филипов и Евтим Филипов изработват иконостаса за църквата „Свети Мина“ в Кюстендил, завършена в 1933 година.

Умира в 1948 година.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови